Хамилена () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 8,96 км². Население — 3521 человек (на 2010 год). Расстояние — 16 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación Cultural y de Estudios Jamilenudos
 Bicentenario del Nacimiento del Padre Rejas
 Página web sobre Jamilena
 
 Ayuntamiento de Jamilena
 
 Portal Jamilena Cofrade
 
 Página dedicada al maestro Miguel Ángel Colmenero
 

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна